Exercices Desert Rock, exercices militaires américains tenus entre 1951 et 1957.
 Desert rock, autre nom pour le stoner rock